Proteste in der Republik Belarus fanden u. a. zu folgenden Zeiten statt:

 nach der Wahl 2006, siehe Präsidentschaftswahl in Belarus 2006
 nach der Wahl 2008, siehe Parlamentswahl in Belarus 2008
 2010 ("Плошча 2010") nach der Präsidentschaftswahl in Belarus 2010
 Proteste in Belarus 2011 
 Proteste in Belarus 2017
 Proteste in Belarus 2020